2638-й эвакуационный госпиталь — формирование (учреждение, эвакуационный госпиталь) медицинской службы РККА в Великой Отечественной войне, госпиталь военного времени, в котором оказывалась медицинская помощь и происходило лечение поражённых и больных.

Так же встречается наименование — 2638-й фронтовой госпиталь для легкораненых.

Сокращённое наименование — эвакогоспиталь № 2638, 2638 ЭГ, ФГЛР № 2638.

История 
Сформирован к сентябрю 1941 года в посёлке Таловая, Воронежская область. Располагался в Таловской средней школе, на стене здания которой (корпус № 3) имеется мемориальная доска с надписью: В здании школы в годы ВОВ с 26 сентября 1941 года по 6 ноября 1942 года располагался эвакогоспиталь № 2638. Мемориальная доска была установлена в 2005 году, а в самой школе до сих пор сохранился «кафельный» класс — бывшая операционная.

Расформирован в декабре 1945 года.

Дислокация 

Из воспоминаний медсестры ФГЛР № 2638 М. И. Кураповой: За время войны нам довелось помотаться по фронтам. Сначала мы относились к Южному, потом к Юго-Западному, затем к Сталинградскому фронтам. После воздушной бомбардировки на ст. Алексиково с 25 по 26.07.1942 г. спешно развернулся эвакогоспиталь № 2638 на базе амбаров ст. Алексиково, колхозного двора х. Орловского и принял на лечение около 200 раненых. Всех принятых раненых 30.07.42 г. эвакуировали в другой стационарный госпиталь № 1411 в с. Пески. Числились мы и в 4-м Украинском фронте, в составе которого приняли участие в освобождении Крыма. После этого нас перебросили в западную Украину, оттуда в Польшу.

Из воспоминаний капитана м/с ФГЛР № 2638 М. Р. Гричановой (дочь Гречаного, Романа Ивановича): Врезался в память фашистский налёт на станцию Алексиково на подходе к Сталинграду. Массированным налётом немецкой авиации был разбомблен наш военный эшелон с полным вооружением. Когда налёт затих, уцелевшие медики развернули полевой госпиталь.

Из наградного листа М. Р. Гричановой (15 октября 1944 года) о награждении её медалью «За боевые заслуги»: В г. Симферополе обеспечила быстрым и своевременным оформлением поступление большого количества раненых в госпиталь, а также способствовала чёткой эвакуации раненых и выписке выздоровевших в часть. В г. Станиславе показала те же высокие качества работы.

Полное наименование 
2638-й фронтовой госпиталь для легкораненых в составе 61-го фронтового эвакуационного пункта.

В составе 
 Юго-западный фронт — 1941—1942 годы
 Южный фронт — 1942—1943 годы
 4-й Украинский фронт — 1943—1945 годы
 1-й Дальневосточный фронт — 1945 год

Начальники госпиталя 
 1941—1942 (?) — Козлова
 IX.1942—1943 (?) — Роно, Феорит Генрихович, военврач I ранга, майор м/с
 1943 — Адигезалов, Алекпер Мамедбагирович, военврач II ранга
 1943—1944 (?) — Попов, майор м/с
 1944—1945 (?) — Табачник, Мирон Яковлевич, военврач III ранга, старший лейтенант м/с, майор м/с

См. также 
 Эвакуационный госпиталь
 Эвакуационный пункт

Примечания 

Госпитали России